Aaltina Evenhuis-Meppelink (1944), Nederlands politicus (VVD) en burgemeester
 Albert-Jan Evenhuis (1941-2011), Nederlands politicus (VVD) en staatssecretaris
 Eddy Evenhuis (1920-2002), Nederlands journalist, dichter en hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant
 Gertie Evenhuis (1927-2005), Nederlands schrijfster van jeugdboeken
 Hanske Evenhuis-van Essen (1921), Nederlands politica (CDA)
 Henk Evenhuis (1919-2008), Nederlands entomoloog 
 Jan Evenhuis (1896-1944), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jeanne Dientje Woerdeman-Evenhuis (1924-1994), Nederlands verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jennifer Evenhuis (1973), Nederlands cabaretière, theatermaakster en comédienne
 Tale Evenhuis (1915-2013), Nederlands politicus (PvdA) en burgemeester